El término «apagón», que en líneas generales se refiere a la suspensión de un servicio, puede estar referido a:

Física 
 La suspensión total de electricidad o apagón eléctrico.
 La suspensión total de las comunicaciones o apagón de telecomunicaciones.
 El término de las emisiones analógicas de televisión y radio, o apagón analógico.

Televisión 
Apagón, serie de televisión de España.